Barnard se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Jerry Laurens Barnard
 Keppel Harcourt Barnard